

Geografia

Comuni
Bagnoli del Trigno – comune italiano in provincia di Isernia
Bagnoli di Sopra – comune italiano in provincia di Padova
Bagnoli Irpino – comune italiano in provincia di Avellino

Frazioni
Bagnoli – frazione di Arcidosso in provincia di Grosseto
Bagnoli – frazione di Sant'Agata de' Goti in provincia di Benevento
Bagnoli della Rosandra – frazione di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste
Bagnoli – frazione di Cadoneghe in provincia di Padova

Quartieri
Bagnoli – quartiere di Napoli

Persone

Carlo Bagnoli – sassofonista jazz italiano
Eugenio Bagnoli – pianista italiano
Giovanni Francesco Bagnoli – pittore italiano del periodo barocco
Osvaldo Bagnoli – ex allenatore italiano di calcio, vincitore del campionato 1984-85
Stefano Bagnoli – batterista jazz italiano
Daniele Bagnoli – allenatore di pallavolo
Simone Bagnoli – giocatore di pallacanestro italiano
Enrico Bagnoli – è stato un fumettista italiano
Enrico Bagnoli – scenografo e light designer italiano
Carlo Bagnoli – Professore ordinario Università Ca' Foscari (Venezia)

Vini 
Bagnoli o Bagnoli di Sopra – vino DOC prodotto in alcuni comuni della provincia di Padova tra cui quello omonimo.
Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli – vino DOCG prodotto in alcuni comuni della provincia di Padova tra cui quello omonimo.
Bagnoli Friularo riserva o Friularo di Bagnoli riserva – vino DOCG prodotto in alcuni comuni della provincia di Padova tra cui quello omonimo.
Bagnoli Friularo vendemmia tardiva o Friularo di Bagnoli vendemmia tardiva – vino DOCG prodotto in alcuni comuni della provincia di Padova tra cui quello omonimo.
Bagnoli Friularo classico o Friularo di Bagnoli classico – vino DOCG prodotto nel comune omonimo della provincia di Padova.
Bagnoli Friularo classico riserva o Friularo di Bagnoli classico riserva – vino DOCG prodotto nel comune omonimo della provincia di Padova.
Bagnoli Friularo classico vendemmia tardiva o Friularo di Bagnoli classico vendemmia tardiva – vino DOCG prodotto nel comune omonimo della provincia di Padova.
Bagnoli Friularo passito o Friularo di Bagnoli passito – vino DOCG prodotto in alcuni comuni della provincia di Padova tra cui quello omonimo.
Bagnoli Friularo classico passito o Friularo di Bagnoli classico passito – vino DOCG prodotto nel comune omonimo della provincia di Padova.

Pagine correlate 
Bagnolo